Rasin (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Aharon Razin (1935–2019), israelischer Biochemiker und Molekularbiologe
 Alois Rašín (1867–1923), tschechischer Politiker
 Andrei Wladimirowitsch Rasin (* 1973), russischer Eishockeyspieler
 Hennadij Rasin (* 1978), russisch-ukrainischer Eishockeyspieler
 Nikolai Wassiljewitsch Rasin (1904–1983), sowjetischer Ingenieur
 Stenka Rasin (1630–1671), Ataman der Donkosaken, Anführer eines Bauernaufstands